Felt Mountain — дебютный альбом британского дуэта Goldfrapp, выпущенный 11 сентября 2000 года на лейбле Mute Records. Альбом сочетает в себе различные стили, такие как поп 1960-х, кабаре, фолк и электронную музыку. Входит в список Роберта Даймери 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

Список композиций

Участники записи 
 Элисон Голдфрэпп — вокал, клавишные, продюсирование
 Уилл Грегори — клавишные, продюсирование
 Эдриан Атли — бас-гитара («Lovely Head», «Paper Bag», «Pilots»)
 Стюарт Гордон — скрипка, виола («Lovely Head», «Felt Mountain», «Horse Tears»)
 Кевин Пол — сведение («Paper Bag», «Deer Stop»)
 Ник Купер — виолончель («Paper Bag», «Human», «Pilots», «Deer Stop», «Utopia»)
 Мэри Скалли — контрабас («Paper Bag», «Deer Stop», «Utopia»)
 Джон Пэриш — ударные («Lovely Head», «Paper Bag», «Horse Tears»), гитара, бас-гитара («Horse Tears»)
 Ник Барр — виола («Paper Bag», «Deer Stop», «Utopia»)
 Александер Баланеску — скрипка («Paper Bag», «Deer Stop», «Utopia»)
 Соня Слэни — скрипка («Paper Bag», «Human», «Pilots», «Deer Stop», «Utopia»)
 Энди Дэвис — укулеле, мелодическая гармоника («Paper Bag»)
 Роуэн Оливер — перкуссия («Human», «Pilots»)
 Люк Гордон — программирование («Human», «Pilots»)
 Бен Вэгхорн — саксофон («Human»)
 Джон Корник — тромбон («Human»)
 Энди Буш — труба («Human»), флюгельгорн («Oompa Radar»)
 Билл Хоукс — виола («Human», «Pilots»)
 Жаклин Норри — скрипка («Human», «Pilots»)
 Клив Димер — перкуссия («Pilots»)
 Стив Макалистер — валторна («Felt Mountain»)
 Стив Клэйдон — клавишные («Felt Mountain», «Utopia»)
 Flowers Band — медные духовые музыкальные инструменты («Oompa Radar»)
 Тони Оррел — ударные («Oompa Radar», «Utopia»)
 Дэйв Бэскомб — сведение («Utopia»)
 Крис Вестон — программирование («Utopia»)
 Ник Бэтт — программирование, клавишные («Lovely Head»), перкуссия, сведение («Human»)
 Дэаид Лорд, Кевин Пол, Люк Гордон, Ник Бэтт — звукорежиссёры
 Джон Дэнт — мастеринг
 Анна Фокс, С. Л. Шмидт, Гюнтер Грифанхейн, Джо Дилворс — фотографы

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Felt Mountain на сайте Last.fm

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы стиля трип-хоп
Felt Mountain
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы Mute Records